Königsstuhl heißen folgende geographischen Objekte:
Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Koenigsstuhl (Haut-Rhin), 945 m, zwischen Aubure und Riquewihr im Elsass, Frankreich
 Königsstuhl (Donnersberg), 686,5 m, höchste Erhebung des Donnersbergs, nahe Dannenfels, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Königsstuhl (Rügen), 117,9 m, auf der Ostseeinsel Rügen, bei Hagen (Lohme), Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern

Königsstuhl steht für:
 Königsstuhl von Rhens, oberhalb des Rheintals bei Koblenz, an dem die römisch-deutschen Könige gewählt wurden
 Königsstuhl von Lörzweiler, ehemaliges Bauwerk oberhalb des Rheintals bei Lörzweiler, an dem Konrad II. zum deutschen König gewählt wurde
 Königsstuhl (Maschinenbau), ein „Sattel“ bzw. das Drehpunkt-Lager eines großen Maschinenteils
 Königsstuhl (Pferd), einziger Triple-Crown-Sieger Deutschlands

Siehe auch:
 Königstuhl